Радіокан́ал (канал передачі даних) — це канал зв'язку, в якому передача інформації здійснюється за допомогою радіохвиль. Включає середовище поширення радіохвиль і пристрої перетворення електричних сигналів в електромагнітне випромінювання (радіопередавальний пристрій) та електромагнітне випромінювання в електричні сигнали (радіоприймальний пристрій). Технічні характеристики радіоканалу залежать від його функціонального призначення і виду переданих сигналів: обслуговувана зона, дальність передачі визначають застосовувані частоти, вид антен, потужність передавача і чутливість приймача; вид сигналів (телефонія або телеграфія, звукове або телевізійне мовлення і т. д.) визначає пропускну здатність каналу (смуга переданих частот, динамічний діапазон і лінійність амплітудної характеристики каналу).

Особливість радіоканалу полягає в тому, що сигнал вільно випромінюється в ефір, він не замкнутий у кабель, тому виникають проблеми сумісності з іншими джерелами радіохвиль (радіо- і телевіщальними станціями, радарами, радіоаматорськими й професійними передавачами й т.д.). У радіоканалі використовується передача у вузькому діапазоні частот і модуляція інформаційним сигналом сигналу несучої частоти. 
Головним недоліком радіоканалу є його поганий захист від прослуховування, тому що радіохвилі поширюються неконтрольовано. Інший великий недолік радіоканалу - слабка перешкодозахищеність.

Використання 
Радіоканал використовується, в основному, в таких технологіях:
 Радіо
 Wi-Fi

Характеристики радіомодулів 

До основних характеристик радіомодулів відносять:
 Кількість послідовних інтерфейсів: RS-232 / RS-485 / RS-422 / CAN;
 Швидкість роботи послідовного зв'язку: 1200, 2400, 4800, 9600, 14400 біт/с;
 частотний діапазон: 433–2480 МГц;
 метод модуляції;
 можливість самооб’єднання радіомодулів в мережу з ретрансляцією даних;
 потужність передачі;
 чутливість приймача;
 хвильовий опір навантаження 50 Ом – 150 кОм;
 тип антени: зовнішня або вбудована
 напруга живлення: ≈220 В або =5 В 
 температурний діапазон:  від 0 до + 50 °С;
 середнє напрацювання на відмову;
 середній строк служби: 15 років.

Джерела 
 Радиоканал

Див. також 
 

Комп'ютерні мережі
Радіо